Медвежатник — может означать:

 Медвежатник —  на медведей.
 Медвежатник — место в зоопарке с берлогами для медведей.
 Медвежатник — крестьянин, промышляющий вождением по сёлам «учёного медведя» (XVI—XIX век).
 Медвежатник на уголовном жаргоне — человек, который занимается взломом сейфов.

СМИ, искусство 
 Медвежатник — сказка братьев Гримм, опубликованная в 1857 году.
 Медвежатник — фильм режиссёра Фрэнка Оза 2001 года.
 Медвежатники — фильм режиссёра Билла Форсайта 1989 года.